Перова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Перова, Александра Андреевна (род. 1982) — российская слаломистка. 
 Перова, Валерия Андреевна (род. 2002) — российская волейболистка. 
 Перова, Елена Вячеславовна (род. 1976) — российская певица и музыкант, телеведущая, актриса, автор песен.
 Перова, Ирина Владимировна (род. 1983) — российская актриса театра и кино.
 Перова, Ксения Витальевна (род. 1989) — российская спортсменка, стрелок из лука.
 Перова, Светлана Николаевна (род. 1948) — российский экономист, генерал-лейтенант полиции.
 Перова, Феодосия Стефановна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.